Garni kan syfta på:

 Templet i Garni – ett hedniskt tempel i Armenien

Geografi

Armenien 

 Azat (vattendrag i Armenien, lat 40,02, long 44,45), 
 Garni (ort i Armenien), Kotajk,

Nigeria 

 Garni (ward i Nigeria), Katsina, Zango, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar